Шапарка (Alexandromys Ognev, 1914) — рід гризунів родини Arvicolidae, який довший час розглядали як підрід року Microtus. Однак, дослідження показали тверду філогенетичну підтримку роду Alexandromys.

Таксономія 

Шапарка — представник триби цементних некоренезубих полівок — Arvicolini, близький до роду Microtus (власне полівка).

Типовий вид роду — Mus oeconomus Pallas, 1776 (= Alexandromys oeconomus (Pallas, 1776)) — шапарка сибірська.

Видовий склад

група Alexandromys s. str. 

Alexandromys clarkei (інколи відносять до роду Volemys)
Alexandromys abbreviatus (miurus s.l.)
Alexandromys fortis
Alexandromys evoronensis  (maximowiczii s.l.)
Alexandromys maximowiczii 
Alexandromys middendorffi 
Alexandromys mongolicus 
Alexandromys mujanensis  (maximowiczii s.l.)
Alexandromys miurus 
Alexandromys sachalinensis

група Pallasiinus 
Alexandromys limnophilus 
Alexandromys montebelli 
Alexandromys oeconomus 
Alexandromys kikuchii

група Stenocranius 
Alexandromys gregalis

Неоарктичні групи

група Aulacomys 
Alexandromys chrotorrhinus 
Alexandromys longicaudus 
Alexandromys richardsoni 
Alexandromys xanthognathus

група Mynomes 

Alexandromys breweri  (pennsylvanicus s. l.)
Alexandromys californicus 
Alexandromys canicaudus 
Alexandromys mexicanus 
Alexandromys montanus 
Alexandromys oaxacensis  (gr. "mexicanus")
Alexandromys oregoni 
Alexandromys pennsylvanicus 
Alexandromys guatemalensis (gr. "mexicanus")
Alexandromys townsendii

група Orthriomys 
Alexandromys umbrosus

група Pitymys 

Alexandromys ochrogaster 
Alexandromys pinetorum 
Alexandromys quasiater  (pinetorum s. 1.)

Примітки

Джерела 
 Загороднюк И. В. Кариотипическая изменчивость и систематика серых полевок (Rodentia, Arvicolini). Сообщение I. Видовой состав и хромосомные числа  // Вестник зоологии. — 1990. — Том 24, № 2. — С. 26-37.
 Павлинов И. Я., Лисовский А. А. (ред.). Млекопитающие России: Систематико-географический справочник. — М., 2012. — 604 с. — (Труды Зоологического музея МГУ, Том 52). — ISBN 978-5-87317-844-5. (анонс тут ).
 Musser G. G., Carleton M. D. 2005. Superfamily Muroidea. Pp. 894–1531 // Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. D. E. Wilson and D. M. Reeder eds. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Щурові
Роди ссавців України